Appius Herdonius, Sabin qui a mené un soulèvement contre Rome à la tête d'esclaves et de bannis en 460 av. J.-C ;
 Turnus Herdonius, personnage de la Rome antique.